Йозеф Мик (Josef Mik, 1839—1900) — австрийский  и . С 1889 года рыцарь Императорского австрийского ордена Франца Иосифа.

Биография 
В 1857—1861 гг. учился в Вене, затем занимал должность преподавателя в разных гимназиях Австрии. Научная деятельность Мика касается флоры Австрии и систематики и биологии двукрылых насекомых. Мик считается одним из лучших диптерологов. С 1882 года состоял одним из редакторов журнала «Wiener Entomologische Zeitung».

Труды 
 «Dipterologische Untersuchungen» (Вена, 1878);
 «Dipterologische Mittheilungen» (ibid., 1881—1882);
 «Diptera d. Gebietes von Hernstein etc.» (ib., 1885);
 «Dipterologische Miscellen» (26 ч., 1886—1900);
 «Diptera aus der östl. Kirghisensteppe» («Труды Рус. Энтом. Общ-ва», 1889) и многие другие.

Примечания

Литература 
 

Диптерологи по алфавиту